Holland Sport (voetbalclub)
Holland Sport (televisieprogramma)